John Crosby si può riferire a:

Politica
John Crosby (politico Georgia), senatore di stato della Georgia (Stato USA)
John Crawford Crosby (1859-1943), politico statunitense
John Schuyler Crosby (1839-1914), Governatore del Montana

Altri
Sir John Crosby (d.1476), commerciante, assessore e diplomatico
John Crosby (General Mills) (1829-1888), partner in Washburn-Crosby Co
John Crosby (1926-2002), fondatore e direttore della Santa Fe Opera, 1957-2000
John Crosby (critico multimediale) (1912-1991), critico multimediale del New York Herald Tribune
John Sherwin Crosby (1842-1914), proponente imposta unica
Jon Crosby (nato nel 1976), Musicista americano
John Crosby (educatore), African American educator and 1st President of North Carolina Agricultural and Technical State University, 1892-1896
John Crosby (attore) – attore statunitense

Pagine correlate
John Crosbie (nato nel 1931), politico Canadese